Leeward Islands oder Leeward-Inseln steht für:

 Inseln unter dem Winde, allgemeiner Begriff für der Windrichtung abgewandte Inseln
 eine Inselgruppe der Karibischen Inseln, Teil der Inseln über dem Winde (Antillen)